Гигантский шильбовый сом () — вид лучепёрых рыб из семейства пангасиевых, распространенный в бассейне реки Меконг в Юго-Восточной Азии, где известен под местным названием «плабиик».

Встречается в низовьях реки Меконг, а также реки Тонлесап и озера Тонлесап в Камбодже.

Максимальная длина тела 3 м, а масса 350 кг, продолжительность жизни до 10 лет.

Крупнейший пойманный экземпляр, с начала регулярных замеров рыбы с 1981 года, достигал в длину 2,7 м и веса 293 кг. Эта рыба была поймана в 2005 году и признана крупнейшей пойманной человеком пресноводной рыбой , в то же время её размер уступает крупнейшим осетровым.

При рыбалке на озере Бунг Сам Лэн в Бангкапи, Бангкок можно поймать экземпляры до 140 кг, но чаще это рыба весом до 18 кг. Меконгского сома можно увидеть и в реке Чаопрайя, во время кормления рыб у храмов Бангкока.

Находится под угрозой исчезновения в связи с интенсивным рыболовством в этих местах и ухудшения качества вод в связи с постройкой плотины на реки Меконг. Включен в Красную книгу МСОП. Есть данные,что за последние 20 лет популяция рыб этого вида сократилась на 80 процентов
Внесён в списки приложения CITES, регулирующие международную торговлю в том числе и данным видом.

Согласно «The Anthropologists' Cookbook» (1977) Дж. Купер, в былые времена эта рыба была распространена в регионе и весьма почиталась местными жителями, но затем её численность сильно сократилась.

Лов этой рыбы в Таиланде, Камбодже и Лаосе в природных условиях запрещен, но есть мнение, что в регионе существует вылов браконьерами.
 
Департамент рыболовства Таиланда планирует программу разведения рыбы.

Примечания

Литература 

Пангасиевые
Рыбы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1931 году
Приложения СИТЕС